Хрустальное зерцало () — монгольское историографическое сочинение XIX века, написанное да-ламой Джамбадорджи. Один из популярнейших исторических трудов в монголоязычном мире в XIX в. Охватывает период монгольской истории, начиная с к. XII в. и заканчивая 1820 годом, содержит энциклопедические знания о странах Европы и включает ряд новшеств для традиционной монгольской историографии. Отражает официальную проманьчжурскую точку зрения на историю монголов.

Авторство 
Авторство «Хрустального зерцала» впервые было достоверно установлено монгольским учёным Х. Пэрлээ в 1958 году Автором сочинения был да-лама монастыря Туйлун-хамгалагч, рабджампа Джамбадорджи. Монастырь находился на юге среднего Уратского хошуна, близ хошуна Далат в Ордосе. Летопись была составлена в 1835—1838 гг. по заданию князя этого хошуна, дзасака Лавранринчина, ставшего правителем хошуна в 1831 г.

Отличительные особенности 
 Присутствует оглавление () и синопсис — краткое содержание всех трёх томов летописи.
 В начале труда приводится краткое описание западных стран — Ирана, России, Германии, Швеции и др.
 Уникальная особенность «Хрустального зерцала» — возвеличивание фигуры Хасара, брата Чингисхана, в рассказе о событиях к. XII — н. XIII вв. Это объясняется тем фактом, что летопись была написана в среде монгольских племён, возводящих своё происхождение к Хасару. Основным же политическим императивом, пронизывающим остальное повествование, является проманьчжурская направленность.
 В «Хрустальном зерцале», в отличие от многих других монгольских историографических сочинений, присутствует перечень источников, использованных при его написании.

Источники «Хрустального зерцала» 
Сам Джамбадорджи указывает следующий круг источников, использовавшихся им при написании сочинения: «Сутра величайшей радости», книги Абхидхармы и Винаи, «История религии» и «Общее описание Джабмудвипы» Сумба-гэгэна, «Оглавление Данджура» Джамьяна Шадпы, «Описание Лхасы», «История религий в Галдане», «История философских школ» Туган-гэгэна, «Золотое сказание» Мэргэн-гэгэна, «Старая история Монголии», «Жёлтые тетради Илэтхэл[-шастры]», а также намтары 84-х махасиддхов, Далай-лам, Джамьяна Шадпы, Джанджа-гэгэна, Атиши и Цзонхавы

Публикации 
 1979 — издание, подготовленное Педагогическим институтом Внутренней Монголии.
 1984 — пекинское издание, вышедшее в серии «Памятники монгольской письменности», подготовленное Лю Цзиньсо.
 2005 — первый полный русский перевод всех трёх томов книги, выполненный А. Д. Цендиной на основе перевода третьего тома Б. И. Короля.

Примечания 

Источники по истории Монгольской империи
Памятники старомонгольской письменности
Книги XIX века